Glen Campbell pode se referir a:
 Glen Campbell
 Glen Campbell (Pensilvânia)

Desambiguação